South Hill (Virgínia)
South Hill (Washington)

Ou ainda:
South Lead Hill

Desambiguações de topônimos